Friedrich Walz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Walz (Politiker, 1794) (1794–1842), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Walz (Architekt) (1850–1914), deutscher Architekt
 Friedrich Walz (Politiker, 1874) (1874–1952), deutscher Politiker (DVPdP, BMP)
 Friedrich Carl Walz (1788–1851), deutscher Ministerialrat
 Friedrich Walz (Gestapo) (* 1910), deutscher Gestapobeamter, Geheime Feldpolizei, BND
 Friedrich Walz (Pfarrer) (1932–1984), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Friedrich Walz (Basketballtrainer) (1935–2006), österreichischer Basketballspieler, -trainer, -funktionär, -schiedsrichter

Siehe auch:
 Fritz Walz (1858–1944), Schweizer Verleger sowie Redaktor deutscher Herkunft